Den Namen Stierbrunnen tragen Brunnen in:

 Stierbrunnen (Berlin), auch als Brunnen der Fruchtbarkeit bezeichnet, ein Brunnen am Arnswalder Platz
 Stierbrunnen (Dresden), ein Brunnen in Dresden
 Stierbrunnen (Mayen), ein Brunnen in Mayen
 Stierbrunnen (Pirmasens), ein Brunnen in Pirmasens